Алексеевский сельский округ

Белгородская область 

 Алексеевский сельский округ Корочанского района (до 2008 года)
 Алексеевский сельский округ Яковлевского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Алексеевский сельский округ Санчурского района (упразднён)

Краснодарский край 

 Алексеевский сельский округ Тихорецкого района

Марий Эл 

 Алексеевский сельский округ Советского района

Омская область 

 Алексеевский сельский округ Горьковского района
 Алексеевский сельский округ Кормиловского района
 Алексеевский сельский округ Любинского района
 Алексеевский сельский округ Москаленского района

Рязанская область 

 Алексеевский сельский округ Клепиковского района
 Алексеевский сельский округ Сараевского района

Смоленская область 

 Алексеевский сельский округ Гагаринского района (упразднён)

Тульская область 

 Алексеевский сельский округ Тёпло-Огарёвского района